Geta est un empereur romain.
 Hosidius Geta, dramaturge latin.
 Les geta sont des chausses traditionnelles japonaises en bois.
 Geta est une commune de Finlande, dans la province autonome d’Åland.
 GETA est un sigle d'argot internet signifiant Google est ton ami.
 Geta est une position particulière des pierres du jeu de go.
Sigle de 4 caractères
 GETA est le '' Groupe d'Étude pour la Traduction Automatique